Mohamed Chafik (schrijver) (1926), Marokkaans schrijver
Mohamed Chafik (acteur), acteur in Spaanse films